Населені пункти в Чехії:

 Каниці (Домажліце)
 Каниці (Брно-околиця)